Stadshusparken kan syfta på:

Stadshusparken, Lidingö – en park i Lidingö
Stadshusparken, Mölndal – en park i Mölndal
Stadshusparken, Stockholms stadshus – en park vid Stockholms stadshus
Stadshusparken, Sundsvall – en park vid Sundsvalls stadshus i Stenstan, Sundsvall